Шарова́я мо́лния:

 Шаровая молния — плазмоид, атмосферное явление электрического происхождения.
 «Шаровая молния» — антипартизанская операция вермахта в Югославии в декабре 1943 года.

В культуре 
 «Шаровая молния» — роман Яна Флеминга о Джеймсе Бонде 1961 года.
 «» — научно-фантастический роман Лю Цысиня 2004 года о шаровой молнии.
 «Шаровая молния» — британский фильм Теренса Янга по роману Яна Флеминга, вышедший в 1965 году.
 Операция «Шаровая молния» — британский фильм 2018 года.
 «Шаровая молния» — вымышленный злодей-охотник фильма «Бегущий человек».

См. также 
 Kugelblitz () — немецкая опытная зенитная самоходная установка времён Второй мировой войны.
 Thunderball () — девятый студийный альбом группы U.D.O. (2004).